Beyhan Sultan (c.1492 - 1559) - principessa ottomana, figlia del sultano Selim I. 
Beyhan Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed III. 
Beyhan Sultan (1645 - 1700) - principessa ottomana, figlia del sultano Ibrahim I. 
Beyhan Sultan (1766 - 1824) - principessa ottomana, figlia del sultano Mustafa III.